Серито има више значења:

 Серито (Сан Салвадор), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серито (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серито (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Серито (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику